Hort. kan som auktorsförkortning betyda:

 Hortorum
 Hortulanorum

Robotskapade auktorsförkortningar